Балаши́ха:

 Балашиха — город.
 Балашиха — городской округ.
 Балашиха — железнодорожная станция.
 «Балашиха» — клуб по хоккею с мячом.
 «Балашиха» — футбольный клуб.
 «Балашиха» — спортивно-концертный комплекс.